François Arago, Frans natuurkundige, sterrenkundige, landmeetkundige en politicus.
 Grotten van Arago bij Tautavel
 De daar gevonden Tautavelmens.
 Arago (schip, 1990), een patrouilleboot van de Franse marine.